

Туруново — село, Батиревський район, Чувашія
 Туруново — присілок, Канаський район, Чувашія
 Туруново — село, Чебоксарський район, Чувашія

Див. також 
 Анаткас-Туруново
 Вурманкас-Туруново
 Кочак-Туруново
 Шинер-Туруново